Archocentrus – rodzaj słodkowodnych ryb z rodziny pielęgnicowatych (Cichlidae).

Występowanie 
Ameryka Środkowa.

Klasyfikacja 
Gatunki zaliczane do tego rodzaju :

 Archocentrus centrarchus
 Archocentrus multispinosus 
 Archocentrus spinosissimus

Zobacz też 
 Słodkowodne ryby akwariowe

Przypisy 

Cichlinae